Ringbaan Tilburg - de middelste van de drie ringwegen om Tilburg
 Ring Weert (Ringbaan) - de buitenste ringweg van Weert. 
 Spoorlijn Hellerup - Vigerslev - in het Deens: Ringbanen

Zie ook 
 Ringbahn - de spoorlijn om Berlijn